Neue Mühle steht für:

Orte
 Neue Mühle (Apenburg-Winterfeld), Wohnplatz im Ortsteil Apenburg des Fleckens Apenburg-Winterfeld, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Neue Mühle (Bad Belzig), Wohnplatz der Stadt Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Neue Mühle (Breydin), Wohnplatz im Ortsteil Tuchen-Klobbicke der Gemeinde Breydin, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Neue Mühle (Geiselwind), Ortsteil von Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Hutzelmühle
 Neue Mühle (Kalbe), Wohnplatz im Ortsteil Kakerbeck der Stadt Kalbe (Milde), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Neue Mühle (Königs Wusterhausen), Ortsteil von Königs Wusterhausen
 Neue Mühle (Rödinghausen), Wohnplatz im Ortsteil Schwenningdorf der Gemeinde Rödinghausen, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Neue Mühle (Steinhöfel), Wohnplatz der Gemeinde Steinhöfel, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Neue Mühle (Wendisch Rietz), Wohnplatz der Gemeinde Wendisch Rietz, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Mühlen
 Neue Mühle (Biesenthal), historische Mühle bei Biesenthal, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Neue Mühle (Dettelbach), historische Mühle in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Steigmühle (Dettelbach)
 Neue Mühle (Möckern), Wohnplatz der Einheitsgemeinde Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 mit deutschem Namen das Dorf Nowy Żytnik in der polnischen Woiwodschaft Westpommern (ehemals Neue Mühle, Kreis Schlawe/Pommern)
 Neue Mühle (Erfurt), technisches Museum
 Neue Mühle (Quedlinburg), Bezeichnung für ein Baudenkmal in Quedlinburg
 Neue Mühle (Brandenburg an der Havel), historische Mühle, Wohnplatz
 Neue Mühle (Schwerin), historische Wassermühle, Mitte des 14. Jahrhunderts bis 1902
 Neue Mühle (Silstedt), Mühlenhof im zur Stadt Wernigerode in Sachsen-Anhalt gehörenden Ortsteil Silstedt
 die Moriansmühle in Duisburg
 Neue Mühle, ehemalige Wassermühle in Neue Mühle (Rödinghausen)
 Neue Mühle (Jüterbog), Wassermühle an der Nuthe

Weiteres:
 Bahnhof Mesch Neue Mühle, Rödinghausen, ein Haltepunkt an der Bahnstrecke Bünde–Bassum

Siehe auch:
 Neuemühle
 Neu Mühle
 Neumühl
 Neumühle
 Neumühlen